Schreibman ist der Familienname der folgenden Personen:

 Limor Schreibman-Sharir (* 1954) israelische Ärztin, Schriftstellerin und Misswahlteilnehmerin
 Susan Schreibman (* 1959), niederländische Autorin und Hochschullehrerin 
 Yehiel Schreibman (1913–2005), jiddischer Autor